Nouvelles-Hébrides peut désigner :
 les Nouvelles-Hébrides (du point de vue géographique), un archipel de l'océan Pacifique formant avec les îles Banks et les îles Torrès l'actuel Vanuatu ;
 les Nouvelles-Hébrides (du point de vue historique), un condominium franco-britannique de l'océan Pacifique devenu indépendant sous le nom de Vanuatu ;
 la plaque des Nouvelles-Hébrides, une plaque tectonique.

Voir aussi